Бараона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели. Занимает площадь 116,59 км². Население 179 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Barahona de las Brujas 
  Web "oficial" del Ayuntamiento, elaborada desde Adema

Муниципалитеты Сории